en mathématiques : dans une division, le dividende est le nombre ou grandeur qui doit être divisé ;
 en économie,  le dividende a plusieurs significations : dans le droit des entreprises en difficulté, le dividende est, lors d'une procédure collective, la part de l'actif revenant aux créanciers qui n'ont pu être intégralement payés ; en droit des sociétés, le dividende d'une part ou action est le versement, aux associes ou actionnaires, de sommes prélevées sur les bénéfices ou réserves de la société;
 en politique... voir Christine Boutin - Le revenu de base.